I cento e una dalmata – romanzo del 1956 della scrittrice inglese Dodie Smith
 La carica dei cento e uno – film d'animazione Disney del 1961
 La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera – film del 1996 diretto da Stephen Herek
 La carica dei 101 II - Macchia, un eroe a Londra – film d'animazione del 2003 sequel di quello del 1961